Флаг муниципального образования Белоху́торское сельское поселение Ленинградского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 сентября 2012 года решением Совета Белохуторского сельского поселения № 28 и 19 октября 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7946.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище зелёного цвета с отношением ширины к длине 2:3, в центре которого изображена белым, серым, жёлтым и оранжевым цветом яблоня с плодами, вырастающая из опрокинутого стропила (ширина плеч стропила — 1/9 ширины полотнища). Все фигуры из герба Белохуторского сельского поселения».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает природные, исторические и экономические особенности Белохуторского сельского поселения.

По преданию название хутора Белый связано с именем возничего, жителя станицы Кисляковской, казаком Захарием Билым (Белым), чей предок — Савва Билый возглавлял разведку при высадке запорожцев на Тамани под командованием атамана Чепеги в период освоения Кубанских земель.

Символика яблони многозначна:

— белые яблоня и стропило аллегорически отражают название хутора — Белый, делая композицию флага гласной;

— опрокинутое стропило, из которого вырастает яблоня, аллегорически символизирует расположение хутора на берегу речки Белая недалеко от впадения его в реку Сосыку;

— яблоня с жёлтыми плодами указывает на то, что на протяжении всей истории хутора основным занятием жителей было сельское хозяйство. Особенно славились сады хутора.

Сельскохозяйственную символику флага дополняет цветовая гамма:

— зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

— жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, солнечного тепла

— белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания 

Флаги с изображением яблони